RFC – skrótowiec literowy:
  Request for Comments
  Royal Flying Corps
  Royal Football Club:
 RFC Liège
 RFC Seraing